Коба има више значења:

 Коба
 Коба (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Коба (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику